

Hydronymes 
 La Tchouïa (en ) est une rivière de Sibérie orientale en Russie d'Asie, long de  affluent de la Léna. 

 La Tchouïa (en ) est une rivière de Sibérie occidentale en Russie, long de  affluent droit de la Katoun, donc sous-affluent de l'Ob.